Gåsgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsgrundet (vid Dalsbruk, Kimitoön), 
 Gåsgrundet (vid Vestlax, Kimitoön),

Se även
Gåsgrund

Robotskapade Finlandförgreningar